Antal Attila (1955) menedzser
 Antal Attila (1956) irodalomtörténész, költő
 Antal Attila (1958) szőlőtermesztő, borkereskedő
 Antal Attila (1985) jogász, politológus